O'Rourke est un patronyme d'origine irlandaise, qui désignait à l'origine les dirigeants historiques du royaume de Breifne. Il est porté par différentes personnalités :
 Beto O'Rourke (né en 1972), homme politique américain ;
 Brian O'Rourke (vers 1540-1591), roi puis seigneur de West Breifne ;
 Daniel O'Rourke, homme politique irlandais.
 Derval O'Rourke (née en 1981), athlète irlandaise ;
 Edward O'Rourke (1876-1943), prélat catholique polonais ;
 Heather O'Rourke (1975-1988), actrice américaine ;
 Jim O'Rourke (né en 1969), musicien américain ;
 P. J. O'Rourke (1947-2022); écrivain et journaliste américain ;
 Sophie O'Rourke (2000-), joueuse de squash irlandaise ;
 Steve O'Rourke (1940-2003), manager du groupe Pink Floyd ;

On retrouve également le nom dans :
 Laing O'Rourke, entreprise britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais